В этой статье представлен список известных людей, умерших в 970 году.

См. также: :Категория:Умершие в 970 году

Январь 
 30 января — Пётр I — царь Болгарии (927—969)

Февраль 
 5 февраля — Полиевкт — патриарх Константинопольский (3 апреля 956—5 февраля 970)
 22 февраля — Гарсия I Санчес — король Наварры (925—970), граф Арагона (943—970)

Июнь 
 июнь — Фернан Гонсалес — граф Кастилии и Бургоса (931—944 и 945—970)

Ноябрь 
 7 ноября — Абу Бакр аль-Аджурри — исламский богослов, хадисовед и правовед

Точная дата смерти неизвестна 
 Ат-Табарани — толкователь Корана, исламский правовед и хадисовед
 Ладжладж — игрок и теоретик шатранджа
 Мервинна Ромсейская — святая игумения Ромсейская
 Хасдай ибн Шапрут — еврейский учёный, меценат и политический деятель; врач и советник кордовского халифа Абд ар-Рахмана III
 Юдикаэль Беранже — граф Ренна (920—970)

См. также 
 Список умерших в 969 году
 Список умерших в 971 году

0970
Умершие в 970 году